Больша́я па́нда, или бамбу́ковый медве́дь () — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов. Единственный современный вид рода Ailuropoda подсемейства Ailuropodinae. Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая: Сычуани, на юге Ганьсу и Шэньси. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское название () означает «медведь-кошка». Его западное имя происходит от малой панды. Раньше его также называли пятни́стым медве́дем (Ursus melanoleucus). Известны случаи нападений больших панд на человека.

В подотряде псообразных существует семейство пандовых, куда большая панда не входит.

Внешний вид 
В длину большая панда достигает 1,2–1,8 м и имеет массу 70–160 кг. Самцы крупнее самок по размеру (на 10 %) и по массе (на 20 %). В отличие от других медведей, панда имеет довольно длинный хвост (10–15 см). Тело массивное, покрытое густым белым мехом с чёрными пятнами вокруг глаз, чёрными ушами и чёрными лапами. Короткие толстые задние лапы имеют острые когти. На подошвах и в основании каждого пальца хорошо развиты голые подушечки, облегчающие удерживание гладких стеблей бамбука.

Большие панды имеют необычные передние лапы — с «большим пальцем» и пятью обычными пальцами; «большой палец», который на самом деле является видоизменённой сесамовидной костью запястья, позволяет ловко управляться даже с тонкими побегами бамбука. Биолог Стивен Джей Гулд посвятил происхождению этого «шестого пальца» статью «The Panda’s Thumb», ставшую заглавной для сборника его трудов по эволюции.

Примечательно, что аналогичная анатомическая особенность есть и у малой панды, несмотря на то, что этот вид в эволюционном плане довольно далеко отстоит от большой панды и относится к другому семейству. Учёные из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук при содействии коллег из британского Института Сенгера провели исследование и пришли к выводу, что хотя большая и малая панды имеют отдалённого общего предка, жившего свыше 40 млн лет назад, «шестой палец» не унаследован ими от него, а появился значительно позднее. Каждый из двух видов независимо от другого обрёл это дополнение в ходе конвергентной эволюции: бамбуковая диета и потребность в удержании бамбуковых стеблей, видимо, и стали, по предположению исследователей, причинами, в силу которых закрепились генетические изменения, отразившиеся в общих анатомических чертах малой и большой панд.

Распространение и среда обитания 
Основной ареал большой панды ограничен восточными хребтами Сино-Тибетских гор: Миньшанем и Цюнлайшанем (включая его ответвление — горы Цзяцзинь). Южнее Цюнлайшаня ареал становится раздробленным. Он проходит между заснеженной горой Гунга и почитаемой буддистами горой Эмэй, оканчиваясь небольшим хребтом Сяосянлин.

Циньлинская разновидность бамбукового медведя обитает на западе одноимённого хребта, который к Сино-Тибетским горам не относится.

Большая панда постоянно живёт в диапазоне высот 1800—3200 м. Она предпочитает нижнюю полосу хвойных лесов. В поясе смешанных лесов её плотность идёт на спад. Она иногда поднимается выше границы леса до отметки 4100 м и спускается в пояс субтропических вечнозелёных лесов до высоты 1200 м. 

В рационе большой панды преобладает бамбук из родов Arundinaria (Bashania) и Fargesia, который  густо растёт в подлеске  темнохвойных и смешанных лесов. Для выживания этого представителя семейства медвежьих требуется хотя бы два вида бамбука. Раз в несколько десятилетий бамбук одного вида цветёт на больших площадях, после чего его старые стебли засыхают, а новые отрастают годами.

Ареал большой панды пересекается с центрами разнообразия фазановых и рододендрона. Тигр в местообитаниях бамбукового медведя был истреблён, а красный волк оказался на грани исчезновения. Для ареала большой панды и его ближайших окрестностей подтверждены рокселланов ринопитек и тибетский макак. Из хищников засняты гималайский медведь, серый волк и лисица, снежный барс и леопард. Литературные источники добавляют в этот список бурого медведя, дымчатого леопарда, рысь, кошку Темминка, бенгальскую кошку, манула, гималайскую цивету и прочих. Что касается копытных, то в объективы видеокамер попали такин, голубой баран, горал, серау,  кабарга, хохлатый олень и кабан. Согласно литературным данным, здесь водятся архары, тибетские дзерены, беломордые и благородные олени, замбары и мунтжаки.

Образ жизни 

Несмотря на то, что панды относятся к отряду хищных, фактически они питаются почти исключительно (более чем на 99 %) бамбуком (любым из 25 видов, присутствующих в дикой среде обитания). В день взрослая панда съедает до 30 кг бамбука и побегов. Для защиты от бамбуковых щепок пищевод и желудок выстланы толстым слоем упругой слизистой ткани. Если в каком-либо месте после цветения погибает весь бамбук, то живущим там пандам грозит смерть от голода (подобные случаи отмечались в 1975 и 1983 годах). По мнению некоторых учёных, гиперзависимость медведей от бамбука могла развиться относительно недавно — около 5000 лет назад. Изредка включают в свой рацион растения других видов. Кроме того, как и все медвежьи, панды всеядны: при доступности едят яйца, мелких птиц, зверьков, рыбу и некоторых насекомых, иногда — падаль. Животная пища для панд является дополнительным источником белка. В неволе, в зоопарках пандам обеспечивается бамбуковое питание; в рацион также включается специального состава печенье и другие диетические добавки. 

У взрослых бамбуковых медведей мало врагов. Детёнышам угрожают снежные барсы и харзы. Большие панды конкурируют за пищу с красными пандами,  китайскими бамбуковыми крысами (Rhizomys sinensis), гималайскими медведями и другими животными.

Ареал самцов шире, чем у самок, которые выбирают высокогорные леса на крутых склонах, обеспечивающих лучшие укрытия для рождения детей в зарослях бамбука. Летом панды взбираются на высоту до 4000 метров, чтобы избежать высокой температуры.

Панда активна в течение всего года, в зимнюю спячку не впадает, при этом каждый день на еду тратит до 12 часов. Может лазить по деревьям и спать на ветках, но обычно не делает этого.

Размножение 

Половой зрелости большие панды достигают в возрасте от 4 до 9 лет. Самец ищет пару с середины марта по май. В остальное время ведут одиночный образ жизни. Беременность длится от 95 до 160 дней. Рождается 1 или 2 детёныша. Детёныш весит от 90 до 130 граммов, что составляет около 1/800 массы матери, но в отличие от других новорождённых детёнышей медведей покрыт тонким слоем меха. Мать заботится только о первом немертворождённом детёныше, бросая второго. Роды происходят примерно раз в два года. Медленное воспроизводство замедляет рост численности, что, вероятно, позволяет избежать конкуренции за пищевые ресурсы.

Размножение панд в неволе происходит крайне редко. До 2000 года большие панды в зоопарках не размножались. 

В начале 2020 было замечено спаривание двух панд спустя около 10 лет ожидания.

Систематика 

Долгие годы точная таксономическая классификация панд была предметом дебатов у учёных — и большая, и малая панды имеют признаки как медвежьих, так и енотовых. В конце XIX века учёные исследовали четыре шкуры большой панды и решили, что большая панда — это древний представитель медвежьих, чуть ли не предок современных медведей. В 1936 году американский специалист по сравнительной анатомии животных профессор Вильям Грегори после тщательного анализа нашёл у большой панды много анатомических признаков, свойственных американским енотам-полоскунам, и пришёл к выводу, что большая панда — это гигантский енот. Наконец генетические тесты доказали, что большая панда в действительности является медведем, а её ближайшим родственником является очковый медведь, живущий в Южной Америке. Малая панда образует собственное семейство пандовые (Ailuridae), которое вместе с семействами енотовых, скунсовых и куньих образует надсемейство куницеподобных (Musteloidea).

Выделяют 2 подвида:
 A. m. melanoleuca встречается в провинции Сычуань и обладает типичной чёрно-белой окраской.
 A. m. qinlingensis Wan, Wu & Fang, 2005. Ареал ограничивается горами Циньлин (в честь которых подвид и получил латинское название) в провинции Шэньси. Обитает на высотах 1300–3000 м над уровнем моря. Отличается от номинативного подвида более мелкими размерами, коричневой и светло-коричневой окраской (вместо чёрной у номинативного подвида) тёмных участков тела. Популяция была выявлена в 1960-х годах, но описана в качестве самостоятельного подвида только в 2005 году.

Охрана 
Большая панда является уязвимым видом. До 2017 года считалась исчезающим видом, характеризующимся постоянно уменьшающимся размером популяции и низким уровнем рождаемости, как в дикой природе, так и при содержании в неволе. Учёные предполагают, что в дикой природе осталось около 2060 особей. Большая панда является символом Всемирного фонда дикой природы (WWF).

70 % местообитаний бамбукового медведя и 88 % его популяции охвачено Национальным парком большой панды. На его территории находится природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Заповедники гигантской панды, а также ряд других охраняемых и живописных мест.

Впервые большая панда стала известна на Западе в 1869 году благодаря французскому миссионеру Арману Давиду. Большие панды вскоре стали любимцами публики благодаря их схожести с плюшевыми медведями. Также свою лепту в создавшийся невинный облик живой мягкой игрушки внёс тот факт, что панды являются практически вегетарианцами и питаются в основном бамбуком. Хотя это не означает, что панда не способна дать достойный отпор при нападении на неё.

Аренда больших панд зоопарками США и Японии была важной частью китайской дипломатии в 1970-е, она была одним из первых проявлений культурного обмена между Китаем и Западом. Однако первый случай передачи панды в дипломатических целях относится ещё ко времени правления династии Тан, когда императрица У Цзэтянь подарила пару панд японскому монарху.

В 1950—1980-е годы Китай неоднократно дарил панд дружественным странам в дипломатических целях. В период с 1952 по 1982 годы 23 медведя были переданы в качестве государственных подарков СССР, Великобритании, Германии, Испании, КНДР, Мексике, США, Франции и Японии. В 1957 и 1959 годах в дар Советскому Союзу от КНР были переданы два медведя — Пин-Пин и Ань-Ань, чье изображение было напечатано на юбилейной марке, посвященной 100-летию Московского зоопарка. Следующая возможность увидеть панд появилась у жителей и гостей российской столицы в 2001 году во время проведения Дней Пекина в Москве, когда в Россию на два месяца прибыли самка Вэн-Вэн и самец Бэн-Бэн. В 2019 году Китай передал в аренду для показа в Московском зоопарке двух молодых панд — Жуи и Диндин. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Начиная с 1984 года панд перестали дарить в дипломатических целях. Вместо этого Китай предлагает панд другим странам в 10-летнюю аренду. Стандартные условия аренды включают арендную плату в 1 млн долларов США в год и предоставление гарантий, что все родившиеся в период аренды медвежата являются собственностью КНР.

В мае 2005 года правительство КНР предложило подарить властям Тайваня пару панд, которые впоследствии получили имена Туань-Туань и Юань-Юань (вместе они составляют слово, обозначающее «воссоединение»). Однако тайваньский президент Чэнь Шуйбянь отказался принимать подарок, и панды прибыли на остров только после возвращения к власти Гоминьдана в 2008 году.

Благодаря некоторому росту численности популяции панд Международный союз охраны природы и природных ресурсов в 2016 году изменил охранный статус вида с «находящегося под угрозой» на «находящийся в уязвимом положении».

В КНР предусмотрена смертная казнь за убийство панды.

Примечания

Литература

Ссылки

Панды в зоопарках 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тайбэйский зоопарк

Панды в природе 
 

Большие панды
Млекопитающие Азии
Эндемики Китая
Животные, описанные в 1869 году